Zespół Producentów Filmowych Dom – jedno z istniejących w przeszłości polskich studiów filmowych zwanych Zespołami Filmowymi.

Kierownikami tego studia byli między innymi Janusz Zaorski i Filip Bajon.

Polskie wytwórnie filmowe